Flecha, además de un tipo de proyectil, puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 La Flecha de Torío o La Flecha, localidad del municipio de Garrafe de Torío.
 :
 La Flecha, localidad del municipio de Cabrerizos.
 :
 Flechas, localidad del municipio de Figueruela de Arriba.

Personas 
Mateo Flecha el Viejo (1481-1553), compositor español;
Ricardo Flecha (1961), cantautor paraguayo; 
Juan Antonio Flecha (1977-), ciclista hispano-argentino.
El Flecha Personaje imaginario, creado por el escritor colombiano David Sánchez Juliao;

Carreras ciclistas 
La palabra Flecha puede referiste a diferentes pruebas ciclistas:
 Flecha Valona, carrera belga, con final en el Muro de Huy;
 Flecha Brabanzona, carrera belga que se disputa en el Brabante Flamenco;
 Flèche Namuroise, carrera belga que se disputa en Namur;
 Flèche d’Emeraude, carrera francesa.

Otras 
 Flecha [←, ↑, →, ↓...], símbolo gráfico;
Flecha, montaña del centro de España
 Flecha, un concepto geométrico;
 Flecha, un concepto de ingeniería;
 Flecha o Barrón Flecha, un avión español de 1915 diseñado por Eduardo Barrón;
 Flecha Bus, empresa de autobuses argentina;
 Flecha del tiempo;
 Flecha litoral, un tipo de accidente costero;
 Flecha, revista infantil española fundada en 1937, que dio origen, tras fusionarse con Pelayos, a Flechas y Pelayos.